La Kypello Kyprou 1976-1977 fu la 35ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'Olympiakos Nicosia, che così conquistò il suo primo titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono 42; erano previsti sei turni: un preliminare, un primo turno, ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuale ripetizione in caso di pareggio. La finale fu giocata il 12 giugno 1977 allo Stadio GSP.

Risultati

Turno Preliminare

Primo turno

Tabellone degli ottavi

Note

Voci correlate
 Divisione A 1976-1977 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
1976-77